Agrò – corso d'acqua della Sicilia orientale
 Agrò – valle dei monti Peloritani
 Forza d'Agrò – comune italiano della città metropolitana di Messina
 Alessandro Finazzi Agrò

Pagine correlate 
 Agro